Чернохвостая игрунка () — вид приматов семейства Игрунковые, обитающий в центральной части Южной Америки от южной части амазонских джунглей в Бразилии до Гран-Чако в Парагвае.. Это самый южный представитель рода Mico и единственный, обитающий вне дождевых лесов Амазонки.

Шерсть тёмно-коричневая с более светлым брюхом и чёрным хвостом. В отличие от большинства родственных видов, у этих игрунок имеется белая или светло-жёлтая полоса шерсти на бёдрах. Уши безволосые, телесного цвета, видны из шерсти. Взрослые особи достигают в длину от 18 до 28 см, весят от 300 до 400 грамм.

Дневные древесные животные. Охотно селятся в сельхозугодьях. Ночью спят в дуплах деревьях или густой растительности. Образуют небольшие группы, помечающие свою территорию пахучим секретом.

В рационе в основном древесные соки, а также птичьи яйца, фрукты, насекомые и мелкие позвоночные.

Беременность длится 145 дней. В помёте два, реже три детёныша. Самец принимает участие в воспитании молодняка. Питаются молоком матери до шести месяцев, половой зрелости достигают в возрасте двух лет.

Примечания

Литература 
 

Игрунковые
Млекопитающие Южной Америки
Животные, описанные в 1812 году